Hans Reesink (1934-2019), Nederlands geestelijke
Jaap Reesink (1946-), Nederlands roeier
Reesink (bedrijf), Nederlandse distributeur van landbouw-, bouw- en magazijnapparatuur